Grantchester, série télévisée policière britannique (inspirée des romans de James Runcie) 
 Grantchester Meadows, chanson des Pink Floyd
 Grantchester, village britannique